

Autostrade 
 I-8 – Interstate 8, autostrada statunitense San Diego (California) – Casa Grande (Arizona)

Altro 
 I-8 – titolo originale di Resistance: Fall of Man, videogioco della Insomniac Games
 Tupolev I-8 – caccia intercettore monoposto a pistoni